Bátor, magyar keresztnév
Földrajz
 Bátor, település Heves megyében
 Feketebátor, település Bihar megyében, Romániában
 Gagybátor, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Nyírbátor, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében